Les fagàcies (Fagaceae) són una família d'arbres o arbusts monoics, de fulla caduca o persistents. Les fulles són simples, alternes, amb estípules caduques. Flors unisexuals, monoclamídies, inconspiqües. Flors masculines reunides en aments o en glomèruls, amb 8 fins a 20 estams. Flors femenines disposades en petites espigues o a la base de les inflorescències masculines; de gineceu ínfer i amb 3 o 6 carpels. Cada 1 a 3 flors femenines tenen un involucre basal d'esquames, que es transforma en una cúpula en el fruit o la infrutescència. Pol·linització anemòfila. Fruits en núcula o aglans; cada 1 a 3 fruits proveïts d'una cúpula esquamiforme o espinosa. Família integrada per unes 450 espècies. Tots els gèneres menys un són propis de l'hemisferi boreal.

Gèneres 
 Castanea Mill., 1754 
 Castanopsis (D.Don) Spach, 1841
 Chrysolepis Hjelmq., 1948 
 Colombobalanus Nixon & Crepet, 1989 
 Fagus L., 1753 
 Formanodendron Nixon & Crepet, 1989 = Trigonobalanus
 Lithocarpus Blume, 1825 
 Pasania Oerst., 1867 = Lithocarpus Blume
 Pasaniopsis Kudo, 1922 = Castanopsis (D.Don) Spach
 Quercus L., 1753 
 Trigonobalanus Forman, 1962 
 Trisynsyne Baill.= Nothofagus Blume

Referències